Devin DiDiomete (né le  à Stratford dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canado-italien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2006, il est repêché par les Flames de Calgary en   au total.

En 2008, il commence sa carrière professionnelle avec le Wolf Pack de Hartford dans la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 58|| 7|| 8|| 15|| 113|| 11|| 0|| 1|| 1|| 11
|-
| 2005-2006|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 60|| 15|| 21|| 36|| 202|| 10|| 0|| 4|| 4|| 26
|-
| 2006-2007|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 62|| 21|| 19|| 40|| 205|| 21|| 6|| 6|| 12|| 62
|-
| 2007-2008|| Sting de Sarnia || LHO|| 56|| 23|| 33|| 56|| 216|| 9|| 1|| 2|| 3|| 40
|-
| 2008-2009|| Wolf Pack de Hartford || LAH|| 73|| 4|| 5|| 9|| 239|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2009-2010|| Checkers de Charlotte || ECHL || 15|| 2|| 2|| 4|| 128|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Wolf Pack de Hartford || LAH || 34|| 0|| 2|| 2|| 119|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2010-2011|| Whale du Connecticut || LAH || 63|| 6|| 4|| 10|| 303|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Nailers de Wheeling || ECHL || 2|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Express de Chicago || ECHL || 41|| 11|| 16|| 27|| 277|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Cardiff Devils || EIHL || 25|| 2|| 10|| 12|| 169|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || 4WheelDrives de Milverton ||  || 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Eagles du Colorado || ECHL || 9|| 4|| 3|| 7|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Wolves de Chicago || LAH || 23|| 2|| 3|| 5|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 12|| 0|| 0|| 0|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || 4WheelDrives de Milverton ||  || 2 || 0 || 1 || 1 || 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Hockey Milano Rossoblu || Serie A || 23 || 10 || 14 || 24 || 65 || 4 || 6 || 1 || 7 || 12
|-
|2014-2015 || Sheffield Steelers ||EIHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Americans d'Allen || ECHL || 4|| 0|| 2|| 2|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Mavericks du Missouri || ECHL || 5|| 0|| 2|| 2|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 35 || 3 || 4 || 7 || 120 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HC05 Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 7|| 0|| 0|| 0|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Manchester Storm || EIHL ||29 ||4 || 3||7 || 168|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2016-2017 || HC Fassa || AlpsHL || 38 || 13 || 19 || 32 || 129 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Fassa || AlpsHL || 36 || 17 || 18 || 35 || 95 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || SG Cortina || AlpsHL || 39 || 23 || 11 || 34 || 109 ||6 || 1 || 3 || 4 || 20
|-
| 2019-2020 || Újpesti TE || Erste Liga || 39 || 13 || 23 || 36 || 51 ||6 || 1 || 5 || 6 || 20

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international italien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur de l'Express de Chicago
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Färjestads BK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Americans d'Allen
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Manchester Storm
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du HC Fassa
Joueur de la SG Cortina